McQuesten ist der Familienname folgender Personen:

 Jack McQuesten (1836–1909), Entdecker, Händler und Goldsucher
 Thomas McQuesten (1882–1948), kanadischer Athlet, Milizionär, Richter und Politiker